Појам Ричард Невил може да се односи на:
Ричард Невил, гроф од Солберија,
Ричард Невил, гроф од Ворика,